Bagnole est un nom commun français et Bagnoles est un nom propre français, qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Bagnole, sorte de calèche ;
 Bagnole, vieille automobile (langage familier) ;

Toponyme 
 Bagnoles-de-l'Orne, commune de l'Orne ;
 Bagnoles, commune de l'Aude.

Notes et références